Tepetlapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepetlapa, Guerrero, ort, Huamuxtitlán, 
 Tepetlapa, Veracruz, ort, Totutla,